Fu-chien Sheng kan syfta på följande:

 Fujian, provins i Folkrepubliken Kina
 Fujian (Taiwan), del av provinsen Fujian som administreras av Taiwan